«Girls Girls Girls», а также варианты с различными знаками препинания:

 «Девушки! Девушки! Девушки!» () — фильм с участием Элвиса Пресли (1962)
 Girls! Girls! Girls! (альбом) — альбом Элвиса Пресли, саундтрек к одноимённому фильму
 «Girls! Girls! Girls!» (песня) — песня Элвиса Пресли из одноимённого с ней фильма
 Girls, Girls, Girls — альбом рок-группы Mötley Crüe (1987)
  — песня c одноимённого альбома группы Mötley Crüe
  (1989)